Somerton (Arizona), plaats in de Amerikaans staat Arizona
 Somerton (Norfolk), plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Somerton (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Somerton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Somerton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk